Carlo Osti- dirigente sportivo e calciatore italiano
 Massimo Osti – designer e stilista italiano
 Stefano Osti – dirigente sportivo italiano